Йордан (Доне) Георгиев Доневски (Донев, Донески) () е зограф от Македония.

Биография 
Роден е в мияшката паланка Гари, Дебърско, Македония в семейството на зографа Георги Донев. Произхожда от зографския род Ангелкови.

Изписва църквата „Свети Илия“ в Оровник, изградена в 1927 година. В 1937 година изписва „Св. св. Константин и Елена“ в Подмоле, изградена в 1934 г. В 1938 година изписва „Св. св. Петър и Павел“ в охридското село Върбяни. В 1944 година изписва иконите на иконостаса на църквата „Свети Никола“ в Требенища, изградена в 1942 г. Изписва „Света Неделя“ във Вапила, изградена в 1945 година. В 1965 година изписва „Света Богородица“ в Пещалево.

Изписва фреските и иконостаса на главната църква в Косел „Свети Никола“, изградена в 1974 – 1975 г. В 1988 година обновява стенописите в „Успение Богородично“ в Гари.

Родословие

Бележки 

Ангелкови (гарчани)
Български творци от Македония
Български иконописци
Представители на Дебърската художествена школа
Родени в Гари